El topónimo Goshen es un nombre hebreo que designa un área del Antiguo Egipto cercano al Delta del Nilo.
Además también puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos y otros países anglosajones.

Estados Unidos
 Goshen, un pueblo en el estado de Alabama.
 Goshen, un municipio en el estado de Arkansas.
 Goshen, un pueblo en el estado anterior.
 Goshen, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Goshen, un pueblo en el estado de Connecticut.
 Goshen, un municipio en el estado de Illinois.
 Goshen, una ciudad en el estado de Indiana.
 Goshen, un municipio en el estado de Kansas.
 Goshen, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Goshen, un pueblo en el estado de Massachusetts. 
 Goshen, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire.
 Goshen, una villa en el estado de Nueva York.
 Goshen, un pueblo en el estado anterior.
 Varios municipios en el estado de Ohio:
 Goshen, en el condado de Auglaize.
 Goshen, en el condado de Belmont.
 Goshen, en el condado de Champaign.
 Goshen, en el condado de Clermont.
 Goshen, en el condado de Hardin.
 Goshen, en el condado de Mahoning.
 Goshen, en el condado de Muscatine.
 Goshen, en el condado de Tuscarawas.
 Goshen, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Goshen, una localidad en el estado de Utah.
 Goshen, un pueblo en el estado de Vermont.
 Goshen, una localidad en el estado de Virginia.
 Goshen, un condado en el estado de Wyoming.

Canadá
Goshen, Nueva Escocia

Australia
 Goshen, Tasmania

Isla de Man
 Goshen, Isla de Man

Sudáfrica
El antiguo Estado de Goshen, una república bóer.